Einer für alle ist der Titel folgender Werke:

 Einer für Alle (1941), italienischer Film von Francesco De Robertis 
 Einer für alle (1991), deutscher Fernsehfilm von Hartmut Griesmayr 
 Einer für alle (Lied), Schlagersong von Zlatko (2001)

Siehe auch:
 Polizeiruf 110: Einer für alle, alle für Rostock, deutscher Fernsehfilm von Matthias Tiefenbacher (2017)
 Unus pro omnibus, omnes pro uno, lateinische Phrase